Il singolare  del Nord LB Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolas Devilder era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Adam Vejmělka.

Óscar Hernández ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 6–1, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Andreas Beck (semifinali)
  Christophe Rochus (primo turno)
  Óscar Hernández (campione)
  Ivo Minář (ritiro)

 Björn Phau (primo turno)
 Kristof Vliegen (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (finale)
 Alberto Martín (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Nord LB Open 2009